Janusz Dukiet (1895-1975), oficer Wojska Polskiego
 Mieczysław Dukiet (1899-1983), lekarz, oficer, działacz społeczny
 Teresa Dukiet-Nagórska, karnistka, profesor nauk prawnych
 Władysław Dukiet (1868-1942), prawnik, prokurator, działacz społeczny